Auxy ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Auxy (Loiret) im Département Loiret
 Auxy (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Auxi-le-Château im Département Pas-de-Calais.

Auxy als Personenname:
 Jean IV. d’Auxy (1396–1475), Ritter im Orden vom Goldenen Vlies und Erzieher Herzog Karls des Kühnen